Enrico Martino (politico), politico e diplomatico, amministratore italiano della Somalia
Enrico Martino (fotografo)
Enrico Martino Mauri, partigiano bianco